

Geografia 

 Melchor Ocampo –  comune del Messico, situato nello stato di Nuevo León
 Melchor Ocampo –  comune del Messico, situato nello stato di Zacatecas

Persone 

 Melchor Ocampo – politico, giurista e scienziato messicano